Федерация Островов Кука () — объединение союзных территорий Великобритании в Океании, созданное в 1893 как замена британского протектората Королевства Раротонга. В 1901 острова Кука были переданы под управление Новой Зеландии.

См. также 
 История Островов Кука

Ссылки 
 История островов Кука 
 Kuko Salų istorija

История Островов Кука
Бывшие колонии Великобритании
Острова Кука